Воя () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Крингуріле.
 Воя () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Балша.